Джордж Кинг () — несколько людей с таким именем и фамилией:

''Сортировка по году рождения, хронологически
  (1809—1891) — британский адмирал, главнокомандующий Ост-Индской и Китайской станцией (1864—1865) и Китайской станцией (1865—1867).
  (1839—1901) — канадский юрист, политик, 2-й и 4-й премьер-министр Нью-Брансуика (Канада), младший судья Верховного суда Канады.
 Кинг, Джордж (1840—1909) — британский ботаник, суперинтендант Индийского ботанического сада, первый директор организации .
 Кинг, Джордж Клифт (1848—1935) — 2-й мэр Калгари (Альберта, Канада).
  (1850—1939) — британский адмирал.
  (1885—1917) — новозеландский лейтенант-полковник.
  (1899—1966) — английский кинорежиссёр, кинопродюсер, киноактёр и сценарист.
  (1928—2006) — американский баскетболист и тренер.
  (род. 1994) — американский баскетболист. См. также 
 Кинг-Джордж
 Кинг
 Джордж